Raampoort (Amsterdam)
Raampoort (Deventer)
Raampoort (Haarlem)